Wang Hao (academicus) (1921-1995)
 Wang Hao (zwemmer) (geboren 1962)
 Wang Hao (tafeltennisser) (geboren 1983)
 Wang Hao (atleet) (geboren 1989)
 Wang Hao (schaker) (geboren 1989)
 Wang Hao (schoonspringster) (geboren 1992)